

Топоніми 

 Каскавел (Парана) — місто в Бразилії, у штаті Парана.
 Каскавел (агломерація) — агломерація в Бразилії, у штаті Парана.
 Каскавел (мікрорегіон, Парана) — мікрорегіон в Бразилії, у штаті Парана.
 Каскавел (Сеара) — місто в Бразилії, у штаті Сеара.
 Каскавел (мікрорегіон, Сеара) — мікрорегіон у Бразилії, у штаті Сеара.

Спортивні клуби 

 Каскавел (футбольний клуб) — бразильський футбольний клуб із однойменного міста у штаті Парана.
 Каскавел (футзальний клуб) — бразильський футзальний клуб із однойменного міста у штаті Парана.

Персоналії 

 Паулінью Каскавел (*1959) — бразильський футболіст, нападник.
 Гільєрме Каскавел (*1986) — португальський футболіст бразильського походження, нападник, син Паулінью Каскавела.

Див. також 
 Каскавела

Багатозначні терміни